Kuchenbach ist ein geographischer Name:

 Kuchenbach, Wohnplatz im Ortsteil Lanzenbach der Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Kuchenbach (Ohm), rechter Zufluss der Ohm in Nieder-Ohmen, Gemeinde Mücke, Vogelsbergkreis, Hessen
 Kuchenbach (Schlappoltbach), rechter Oberlauf vom Schlappoltsee des Schlappoltbachs (zur Stillach) unter der Schlappoltalp, Markt Oberstdorf,  Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Kuchebach, linker Zufluss der Kirnach (zur Brigach) bei Schuhmacherhaus, Stadtteil Villingen, Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg